

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Sadek est un village dans le Powiat de Szydłowiec
 Sadek est un village dans le Powiat de Ciechanów 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Sadek est un village

dans la voïvodie de Podlachie
 Sadek est un village

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Sadek est un village

Prénom 

 Sadek Batel (1922-2013) ;
 Sadek Boukhalfa (1934-2009), ancien footballeur ;
 Sadek al-Azem (1934- ), philosophe syrien ;
 Sadek Sellam, écrivain et historien.

Patronymie
 Sadek (1991-), rappeur français.
 Mike Sadek (1946- ), joueur de baseball américain ;
 Mohamed Sadek (né en 1997), footballeur égyptien ;
 Mohammed Ahmed Sadek, général et ancien Ministre égyptien de la défense ;
 Narriman Sadek (1933–2005), femme du roi Farouk d'Égypte ;

Patronyme arabe